Bernard Bosanquet (1848-1923), philosophe britannique ;
 Helen Bosanquet (1860-1925), réformiste britannique ;
 Theodora Bosanquet (1880-1961), critique littéraire britannique

Patronyme anglais